SM U-80 – niemiecki okręt podwodny typu UE I z okresu I wojny światowej
 SM U-80 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-49; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-80

Zobacz też 
 U-80

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich